El municipio de Macville (en inglés: Macville Township) es un municipio ubicado en el condado de Aitkin en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 206 habitantes y una densidad poblacional de 2,18 personas por km².

Geografía 
El municipio de Macville se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.54 km², de la cual 93,72 km² corresponden a tierra firme y (0,87 %) 0,82 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 206 personas residiendo en el municipio de Macville. La densidad de población era de 2,18 hab./km². De los 206 habitantes, el municipio de Macville estaba compuesto por el 94,17 % blancos, el 1,94 % eran amerindios, el 0,97 % eran de otras razas y el 2,91 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Aitkin